Тихомирова, Любо́вь:
 Тихомирова, Любовь Андреевна (1936—2018) — советская работница сельского хозяйства, бригадир колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Тихомирова, Любовь Павловна (род. 1978) — российская актриса.